HAL steht als Abkürzung für:

 Hawaiian Airlines, hawaiische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Hindustan Aeronautics Limited, indischer Luftfahrtkonzern
 Holland-America Line, niederländisch-amerikanische Reederei
 Hyper Articles en Ligne, offenes Archiv am französischen Institut Pasteur, in dem Autoren wissenschaftliche Dokumente aus allen akademischen Bereichen hinterlegen können.

Astronomie:
 (9000) Hal, ein Hauptgürtelasteroid, dessen Name auf den nachstehenden Computer anspielt

EDV:
 HAL 9000, der Computer in den Filmen 2001: Odyssee im Weltraum und 2010 – Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen
 HAL Laboratory, Inc., ein japanischer Entwickler von Videospielen
 HAL/S, von der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA eingesetzte Programmiersprache
 Hardware Abstraction Layer in Betriebssystemen, siehe Hardwareabstraktionsschicht
 HAL (Software), eine Hardwareabstraktionsschicht für  Linux und FreeBSD
 Hypertext Application Language, eine Beschreibungssprache für Hypermedia, z. B. Links auf externe Ressourcen.

Medizin:
 Hämorrhoidal-Arterien-Ligatur, ein Operations-Verfahren zur Behandlung krankhaft vergrößerter Hämorrhoiden

Technik:
 Hot Air Leveling, eine Methode zur Verzinnung von Leiterplatten
 Hybrid Assistive Limb, ein künstliches Exoskelett, siehe HAL (Roboteranzug)

Verwaltung:
 Hauptabteilungsleiter
 Hauptabschnittsleiter

HAL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Halle (Saale)

Hal steht für:
 Hal (Name), eine Koseform des männlichen Vornamens Harry
 historischer Ursprungsname von Bad Reichenhall
 der französische Name der Stadt Halle (Belgien)
 Betriebshof Halensee, Berlin
 Hal (Band), irische Rockband
 eine japanische Popband, siehe HΛL
 Hal över, eine Bremer Fahrgastschifffahrtsgesellschaft
 Hal Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hāl, auch Hal und Haal geschrieben, ein Begriff der Klassischen persischen Musik
 Hal, Küchengerät, siehe Kesselhaken

Hal oder van Hal ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Ven Robert Hal (* 1970), italienischer Musiker und Komponist
 Peter van Hal, niederländischer Skispringer und Sportkommentator

Weiteres:
 Tatort: HAL, deutscher TV-Krimi (2016)
Siehe auch:
 Hall
 Hahl

Abkürzung